Sveti Križ (Budinščina), un village de la municipalité de Budinščina.
 Sveti Križ (Tuhelj), un village de la municipalité de Tuhelj.